Сая:

 Сая (приток Барды) — река в Пермском крае.
 Сая (приток Шаквы) — река в Пермском крае.
 Сая — исторической название реки Волчья (приток Вуоксы).
 Сая — японский термин для обозначения ножен меча.
 Сая — до 1945 года название села Сизовка (Сакский район Крыма).